Мэдче́стер () — жанр рок-музыки, возникший во второй половине 1980-х гг. в Манчестере, Великобритания. Характерной чертой жанра было обращение к психоделическому звучанию конца 1960-х гг. и использование технологий музыки хаус. Термин представляет собой слияние двух английских слов — «mad» и «Manchester».

История 
Музыкальный спектр мэдчестра простирался от сугубо гитарных групп, игравших под влиянием психоделии 60-х до экспериментального эйсид-хауса. Группы данного направления либо находились на этих противоположных полюсах (Stone Roses, 808 State), либо соблюдали баланс между ними (Happy Mondays). Родственным жанром был шугейзинг, сконцентрированный исключительно на меланхолической гитарной музыке.

Расцвет жанра пришёлся на 1988-92 гг. Несмотря на то, что мэдчестер был явлением сугубо манчестерской музыкальной сцены, этот жанр в распространился на другие города Великобритании и за её пределы (The Farm были из Ливерпуля, в Москве играла группа Message). Мэдчестер был неотъемлемой музыкальной частью субкультуры рейвов. Композиции таких коллективов как 808 State и A Guy Called Gerald снабжали дискотеки новейшими ритмами.

Музыкально мэдчестер исчерпал себя к 1992 году — на смену ему пришли более бескомпромиссный гранж и его полный антипод — брит-поп. Большинство ведущих коллективов жанра прекратили существование к середине 90-х гг.

Основные исполнители 
 Happy Mondays
 The Stone Roses
 Inspiral Carpets
 Carter the Unstoppable Sex Machine
 808 State
 A Guy Called Gerald
 
 The Charlatans
 The Farm
 Soup Dragons
 EMF

См. также 
 Рейв
 Круглосуточные тусовщики
 Haçienda

Мэдчестер
Альтернативный рок
История Манчестера
Музыка в Манчестере
Жанры танцевальной музыки